Ла-Робла () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтанья-Сентраль, по другой классификации в районе Монтанья-Оксиденталь. Занимает площадь 93,7 км². Население — 4 606 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 380 км.

Население

Города-побратимы 
 Буксероллес (Вьенна), Франция

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 
 

Муниципалитеты Леона